Helgicirrha är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Gustav Hartlaub 1909. Helgicirrha ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Helgicirrha